Blang Riek (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië
Blang Riek (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië